Орлова Аліна (1988) — литовська співачка
 Орлова Віра Марківна (1918—1993) — радянська російська акторка театру і кіно, народна артистка РРФСР
 Орлова Галина Олександрівна (1928—2021) — радянська і білоруська актриса.
 Орлова Лариса Іванівна (нар. 1970) — українська агрономка, підприємиця, кавалерка ордену княгині Ольги III ступеня
 Орлова Любов Петрівна (1902—1975) — радянська акторка
 Орлова Марина Вікторівна (1986) — російська актриса театру і кіно, сценаристка, продюсерка, співачка, композиторка, поетеса, теле — і радіоведуча
 Орлова Надія Павлівна (1923—2010) — український редактор
 Орлова Ольга Юріївна (1977) — російська співачка, акторка
 Орлова Раїса Костянтинівна (1963) — мокшанська поетеса
 Орлова Тетяна Миколаївна (1963) — українська органістка, заслужена артистка України, солістка Білоцерківського будинку органної та камерної музики

Орлова — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Орлова — присілок, Кіренський район, Іркутська область

Орлова — річка у Рівненській області України та Берестейській області Білорусі